Moșteni se poate referi la:

 Moșteni, Giurgiu
 Moșteni, Olt
 Moșteni, reședința comunei cu același nume din județul Teleorman, România
 Moșteni, o localitate din comuna Furculești, județul Teleorman, România
 Moșteni, Vâlcea
 Trivalea-Moșteni, Teleorman

Vezi și 
 Moș (dezambiguizare)
 Moșii (dezambiguizare)
 Moșuni (dezambiguizare)
 Moșneni (dezambiguizare)
 Moșilor (dezambiguizare)
 Moșna (dezambiguizare)
 Moșnița (dezambiguizare)

 Moșeni